Гарлен (значения):

 Гарлен — коммуна во Франции, регион Аквитания.
 Гарлен — кантон во Франции, регион Аквитания.

См. также 
 Гарленд
 Гарлем
 Гарли